Anton Ulrich ist der Name folgender Personen:

 Anton Ulrich (Braunschweig-Wolfenbüttel) (1633–1714), Herzog zu Braunschweig-Wolfenbüttel
 Anton Ulrich (Württemberg-Neuenstadt) (1661–1680), Herzog von Württemberg-Neuenstadt
 Anton Ulrich (Sachsen-Meiningen) (1687–1763), Herzog von Sachsen-Meiningen
 Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel (1714–1774), Prinz von Braunschweig-Bevern